Théodore Cogniard (1806-1872), auteur et directeur de théâtre français ;
 Hippolyte Cogniard (1807-1882), son frère, auteur et directeur de théâtre français.